PTP:
 Picture Transfer Protocol — протокол передачі зображень з цифрових камер на комп'ютери та інші периферійні пристрої (ISO 15740).
 Precision Time Protocol — протокол синхронізації годинників в комп'ютерних (комунікаційних) мережах (IEEE 1588–2002).